Associated Motor Cycles (AMC) foi um fabricante de motocicleta britânica que surgiu em 1938, através da reformulação administrativa e operacional da Matchless Motorcycle Company e da aquisição de empresas como a AJS (A. J. Stevens & Co. Ltd.), Norton Motorcycle Company, James Cycle Co, Francis-Barnett, Sunbeam e outras pequenas empresas.

Com o declínio das vendas e a forte concorrência japonesa no mercado de motocicletas do Reino Unido desde o início dos anos de 1960, a AMC entrou em colapso financeiro, sendo totalmente reestruturada e com novos administradores e assim, em 1966, a empresa passou a ser chamada de Norton-Villiers.

No período que a AMC produziu suas motocicletas, a principal marca era a Matchless, seguida da AJS e a Sunbeam.

Fabricantes de motocicletas do Reino Unido
Empresas fundadas em 1938
Empresas extintas em 1966